Сотомайор () — испанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Сотомайор, Алонсо де (1545—1610) — испанский конкистадор, губернатор Чили.
 Мендоса Кааманьо-и-Сотомайор, Альваро Эухенио де (1671—1761) — кардинал, Патриархат Западной Индии, брат Хосе Антонио де Мендосы Кааманьо-и-Сотомайора.
 Сармьенто де Сотомайор, Гарсиа (1595—1659) — вице-король Новой Испании.
 Сотомайор, Доминга (род. 1985) — чилийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Сотомайор, Лоренсо (род. 1985) — азербайджанский боксёр кубинского происхождения.
 Мартинес Сотомайор, Карлос (1929—2006) — министр иностранных дел Чили.
 Серда-и-Сотомайор, Кристобаль де ла (1585 — ?) — испанский юрист, губернатор Чили
 Браво де Саравия-и-Сотомайор, Мельчор (1512—1577) — испанский конкистадор, временный вице-король Перу, губернатор Чили.
 Сотомайор, Соня (род. 1954) — член Верховного суда США.
 Сотомайор, Хавьер (род. 1967) — кубинский прыгун в высоту, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, действующий рекордсмен мира с 1988 года.
 Мендоса Кааманьо-и-Сотомайор, Хосе Антонио де (1667—1746) — вице-король Перу.
 Альварес де Сотомайор, Фернандо (1875—1960) — испанский художник.
 Команданте Сотомайор — испанский военный-антифашист, настоящее имя — Хосе Фернандо Фернандес Васкес.

Топоним 
 Сотомайор — город и муниципалитет в Испании.
 герцог Сотомайор